Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Newburgh – wieś w Aberdeenshire, w Szkocji
 Newburgh – miasto w Fife, w Szkocji
 Newburgh – miejscowość w hrabstwie Lancashire, w Anglii
 Newburgh – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire, w Anglii
Miejscowości w USA:
 Newburgh – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Warrick
 Newburgh – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Newburgh – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Newburgh – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
Gminy w USA:
 Newburgh (ang. Newburgh Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Newburgh (ang. Newburgh Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Newburgh (ang. Newburgh Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Steele